Подлесное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Подлесное — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.
 Подлесное — до 2018 г. название села Табигат в Аккольском районе Акмолинской области.
 Подлесное — до 2006 г. название села Байтерек Зерендинского района Акмолинской области, до 2006 года.

Россия 
 Подлесное — село в Белебеевском районе Башкортостана.
 Подлесное — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Подлесное — деревня в Междуреченском районе Вологодской области, упразднена в 2020 г.
 Подлесное — село в Карымском районе Забайкальского края.
 Подлесное — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Подлесное — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Подлесное — село в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Подлесное — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Подлесное — село в Наровчатском районе Пензенской области.
 Подлесное — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Подлесное — село в Марксовском районе Саратовской области.
 Подлесное — село в Хвалынском районе Саратовской области.
 Подлесное — село в Труновском районе Ставропольского края.
 Подлесное — село в Сосновском районе Тамбовской области.
 Подлесное — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Подлесное — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Подлесное — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Подлесное — село в Майнском районе Ульяновской области.
 Подлесное — деревня в Янтиковском районе Чувашии.
 Подлесное — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Подлесное — с 1943 по 1957 г. название села Эльтаркач в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии.
 Подлесное — с 1944 по 1958 г. название села Сержень-Юрт в Шалинском районе Чечни.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Подлесное — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе.

Украина 
 Подлесное — посёлок в Липовецком районе Винницкой области.
 Подлесное — село в Литинском районе Винницкой области.
 Подлесное — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Подлесное — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Подлесное — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Подлесное — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Подлесное — село в Александровском районе Кировоградской области.
 Подлесное — посёлок в Попаснянском районе Луганской области.
 Подлесное — село в Новоодесском районе Николаевской области.
 Подлесное — село в Дубровицком районе Ровненской области.
 Подлесное — село в Бережанском районе Тернопольской области.
 Подлесное — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Подлесное — село в Монастырисском районе Тернопольской области.
 Подлесное — село в Коломакском районе Харьковской области.
 Подлесное — посёлок в Алёшковском районе Херсонской области.
 Подлесное — село в Деражнянском районе Хмельницкой области.
 Подлесное — село в Козелецком районе Черниговской области.
 Подлесное — с 1946 по 1991 г. название села Зиболки Жолковского района Львовской области.

См. также 
Подлесное сельское поселение